Niendorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Niendorf, Bad Kleinen – ort, Bad Kleinen, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Niendorf, Teterow – ort, Teterow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Niendorf bei Berkenthin – kommun, Schleswig-Holstein, 
 Niendorf, Eimsbüttel – område i Eimsbüttel, Hamburg, 
 Niendorf, Siemz-Niendorf – ort, tidigare kommun, Siemz-Niendorf, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Niendorf, Timmendorfer Strand – ort i Timmendorfer Strand i Schleswig-Holstein
 Niendorf a. d. St. – en kommun i Kreis Herzogtum Lauenburg i Schleswig-Holstein